Поруче́йник широколи́стный () — вид рода  семейства .

Ботаническое описание 

Многолетнее растение высотой до 1,5 м. Стебель пустотелый, ветвистый полосатый.

Нижние листья (обычно погружённые в воду) дважды перистые с нитевидными долями, верхние — просто перистые с 2—6 парами продолговатых листочков с зубчатыми краями.

Цветёт в июле и августе, цветки белые, мелкие, собранные в сложный зонтик.

Распространение 

Поручейник широколистный растёт от Европы до Сибири по берегам болот, рек, озёр, в торфяных ямах и по краям канав, заросших камышом. Охраняется в большинстве регионов Франции и Швейцарии.

Значение и применение 
Даёт медоносным пчёлам нектар. 

Из семян можно вырабатывать эфирное масло, которое служит источником получения лимонена. Помимо лимонена в масле также содержится порилловый альдегид. Листья и особенно корни поручейника ядовиты.

Есть данные о отравлении крупного рогатого скота при поедании корней. Об отравлении сеном и травой данных нет. При поедании дойными коровами молоко может приобретать неприятный вкус. Растение поедается , а семена водоплавающей птицей.

Поедается .

Классификация

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. : 251

Вид Поручейник широколистный относится к роду  семейства  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Инфравидовые таксоны
  (по состоянию на декабрь 2022г. в статусе "непроверенный")
  (по состоянию на декабрь 2022г. в статусе "непроверенный")

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 
 

Зонтичные
Флора Евразии
Ядовитые растения
Кормовые растения европейского лося